Ел Тулипан има више значења:

 Ел Тулипан (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тулипан, Ел Импосибле (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тулипан (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тулипан (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тулипан (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тулипан (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тулипан (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тулипан (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тулипан (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тулипан (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тулипан (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тулипан (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тулипан (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Тулипан (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Тулипан (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Тулипан (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тулипан (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тулипан (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тулипан (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тулипан, Висенте Матијас (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тулипан, Ел Којоте (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тулипан, Паскуал де ла Роса (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику